Белозёрский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Табунском районе Алтайского края России. Административный центр — село Николаевка.

Законом Алтайского края от 4 марта 2015 года № 12-ЗС, муниципальные образования Белозёрский и Серебропольский сельсоветы преобразованы путём объединения во вновь образованное муниципальное образование Серебропольский сельсовет, наделённое статусом сельского поселения, с административным центром в селе Сереброполь.

Преобразуемые сельсоветы прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Серебропольский сельсовет.

Со дня создания вновь образованного муниципального образования Серебропольский сельсовет, будут преобразованы административно-территориальные образования Белозерский сельсовет и Серебропольский сельсовет путём их объединения в административно-территориальное образование Серебропольский сельсовет с административным центром в селе Сереброполь.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 491 человек, в том числе 249 мужчин и 242 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Георгиевка,
 село Николаевка,
 село Хорошее.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Табунского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году